Der Dreiband-Weltcup 1992/2 war das 2. Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 28. bis zum 31. Oktober 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Gent im belgischen Provinz Ostflandern statt. Es war das zweite Dreiband Weltcup-Turnier in Gent.

Geschichte 
Durch die hohe Anzahl von Teilnehmern gab es mehrere Qualifikationsrunden für die 12 Plätze  im Hauptfeld. Als Bester der Qualifikation und der ersten beiden Runden im Hauptfeld erwies sich Altmeister Nobuaki Kobayashi. Im Achtelfinale deklassierte er auch den Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl mit einer Glanzleistung. Er wurde erst im Viertelfinale durch Marco Zanetti gestoppt und spielte aber den besten Generaldurchschnitt (GD) des Turniers. Hart erwischte es auch Kobayashi's Landmann Jun’ichi Komori in der ersten Runde. Er unterlag dem 22-jährigen Belgier Roland Forthomme trotz guter Leistung. Der Spieler des Turniers war aber der gebürtige Koreaner mit US-amerikanischen Pass Sang Chun Lee. Nach hartem Kampf im Viertelfinale gegen Frédéric Caudron zerlegte er mit zwei Klasseleistungen die beiden großen Belgier Raymond Ceulemans und Ludo Dielis im Halbfinale und im Finale mit jeweils 3:0 Sätzen. Es war der zweite Weltcup Sieg für den US-Amerikaner.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 
BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Ludo Dielis
  Junichi Komori
  Richard Bitalis

BWA:
Ersatzspieler für den Fall, dass einer der gesetzten BWA Profis ausfällt
ist der 3. 4. etc. aus dem Qualifikationsturnier in Spa.

Qualifikanten Spa:
  Nobuaki Kobayashi
  Christian Rudolph

Ausrichterplätze:
  Paul Stroobants
  Koen Ceulemans
  Kurt Ceulemans
  Mark Dellaert

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zwölf Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1992 2
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Gent